Yalow steht für:
 Rosalyn Sussman Yalow (1921–2011),  US-amerikanische Physikerin und Nuklearmedizinerin
 (13915) Yalow, Asteroid des Hauptgürtels